Ganga – dewi w hinduizmie
Ganga – indyjska rzeka Ganges